Haapoja est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1980), boxeur professionnel finlandais
Matti Haapoja (1845-1895), tueur en série finlandais
 (1966-2009), femme politique finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois